Z3 ou Z03 peut désigner :

Domaine militaire 
 Z 3 Max Schultz un destroyer de la Kriegsmarine.

Écriture 
 Z3, une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner.

Informatique et télécommunications 
 Un Solveur SMT et démonstrateur automatique développé par Microsoft Research ;
 Sony Xperia Z3 Compact, un smartphone conçu par Sony Mobile Communications sorti en 2014 ;
 Zuse 3, un premier ordinateur ou calculateur électromécanique programmable au monde conçu par l'ingénieur allemand Konrad Zuse ;

Médecine 
 Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies (Z03), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
 BMW Z3, un roadster du constructeur automobile BMW ;
 .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres